Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів () — міжнародне дослідження, координоване ОЕСР. Його метою є отримання порівнюваних даних про рівень знань і вміння їх застосовувати на практиці учнів, віком 15 років, з метою підвищення якості викладання і організації систем освіти.

Цілі і завдання дослідження 
Програма PISA була заснована 1997 року. PISA оцінює навички і знання, важливі з точки зору проблем, перед якими 15-річні постануть в їхньому дорослому житті. Відправною точкою є поняття «грамотності» (literacy), що стосується «здатності застосовувати знання та навички, аналізувати, аргументувати і ефективно комунікувати в процесі вирішення та інтерпретації проблем у різних ситуаціях» (OECD 2003: 23).

Дослідницькі інструменти спрямовані на вивчення вміння практичного використання знань і навичок з різних галузей. Дослідження відсилає до ідеї «безперервного навчання» — мотивації і умов, що сприяють самостійності в здобутті нових знань. Тому зміст завдань багато в чому корениться в повсякденних ситуаціях. PISA тести досить відрізняються від типової шкільної роботи, пов'язаної з конкретними навчальними програмами.

У дослідженні PISA виділяє три основних напрямки: читання і інтерпретацію (), математики () і знання в галузі природничих наук (). Опитування проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 р. У кожному наступному дослідженні наголос робиться на вивченні однієї галузі: у 2000 році це було розуміння прочитаного, 2003 — математика, 2006 — знання природничих наук. У 2003 році вивчали додатково вміння вирішувати проблеми ().

Висновки дослідження 
Перше дослідження PISA було проведено у 2000 році: в ньому взяли участь 265 тис. учнів з 32 країн світу, в тому числі 28 країн ОЕСР. В дослідженні 2003 року взяли участь 42 країни (понад 275 тис. учнів), в тому числі в усіх країнах ОЕСР. У дослідженні 2006 року взяли участь 56 країн, 2009 року — з 64 країн.

Читання й інтерпретація 
Найкращі результати були зафіксовані в таких країнах:

Математика

Природничі науки

PISA 2018

PISA в Україні
2018 року Україна вперше взяла участь у цій програмі. PISA-2018-Україна включає інформацію про успішність українських 15-річних підлітків, які у квітні – травні 2018 року складали 2-годинний тест із читання, математики й природничо-наукових дисциплін.

Література 
 Андрій Гладун. Виміряти освіту: Що і як оцінює PISA?  // Спільне. — 20.07.2016.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Зразки тестів попередніх років 

Якість знань
Міжнародні рейтинги